Zentrich je příjmení, jež nosí více osobností:

 Josef Antonín Zentrich (1941–2012) – odborník ve fytoterapii, publikace o léčivých rostlinách
 Viktor Zentrich (* 13. června 2003) – český profesionální fotbalista